Cofina est une entreprise portugaise qui fait partie de l'indice PSI-20.

Entreprise ayant son siège au Portugal
Groupe de médias